Gereutbach ist ein Gewässername:

 Gereutbach (Kreuzbach),  rechter Zufluss des Kreuzbachs (zum dort noch Köhlerbach genannten Talbach, zur Fils) bei Schlierbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gereutbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains vor der Grunauermühle im Stadtteil Seulbitz, kreisfreies Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Greutbach